Los plesiadapiformes son un orden extinto de mamíferos placentarios del superorden Euarchontoglires. Los primeros miembros de este grupo aparecieron en el Paleoceno inferior y se extinguieron en el Eoceno inferior. 

Recientemente se ha propuesto que los plesiadapiformes representan los ancestros directos de todos los primates (incluido el hombre), lo que convertiría a estos últimos en un taxón parafilético. Algunas clasificaciones cladísticas han incluido a los primates dentro los plesiadapiformes.  Varias clasificaciones prefieren preservar el término "Primates" pero con los grupos de plesiadapiformes incluidos, los primates tradicionales se llaman "Euprimates" en este contexto.

Purgatorius fue un animal del tamaño de una rata que vivió en el noreste de los Estados Unidos hace 66 millones de años (casi en la frontera entre el Cretácico y el Terciario).  Ha sido descrito como el ancestro de los plesiadapiformes.

Relaciones filogenéticas 
A los plesiadapiformes se les considera hoy en día como el grupo hermano de los primates; son, pues, el orden de mamíferos más cercanos a los primates, tal como lo sugiere el siguiente cladograma:

Plesiadapiformes como ancestros de los primates 

Desde un punto de vista científico los plesiadapiformes parecen ser los primeros del linaje de los primates como el grupo hermano de Dermoptera y que los primates restantes (los "Euprimates") han descendido de este grupo. El término Plesiadapiformes todavía puede usarse para todos los primates que no son primates tradicionales, pero este uso es obviamente parafilético. Se cree que Purgatorius es un plesiadapiforme basal.

Los plesiadapiformes aparecen por primera vez en el registro fósil entre unos 66 y 55 millones de años atrás, aunque muchos se extinguieron a principios del Eoceno, época en la que aparecen los primeros primates tradicionales. También son los primeros mamíferos en tener uñas en lugar de garras.  En 1990, KC Beard intentó vincular a los plesiadapiformes con el orden Dermoptera. Propusieron que el fenoma indicado en fósiles de la familia Paromomyidae tenían proporciones digitales de los hábitos de deslizamiento similares a los de un lémur.  

En el siguiente cladograma simplificado, los primates tradicionales se agrupan en lo profundo del árbol plesiadapiformes, como hermana de las familias Carpolestidae y Plesiadapidae. Los primates tradicionales se incluyen cladísticamente dentro los plesiadapiformes, y el término "Plesiadapiformes" se convierten en un sinónimo más moderno de Primates. También hay que destacar que son un taxón parafilético ya que están relacionados con el origen de los primates.  Con este árbol, los plesiadapiformes no están literalmente extintos (en el sentido de no tener descendientes sobrevivientes).  

En 2018, se propuso que los plesiadapiformes están más estrechamente emparentados con Dermoptera, o que correspondieran aproximadamente a Primatomorpha con Dermoptera y los primates que surgen dentro de este grupo.

Taxonomía 
Familia Micromomyidae
Género Micromomys
Género Tinimomys
Género Chalicomomys
Género Myrmekomomys
Género Foxomomys
Superfamilia Paromomyoidea
Familia Saxonellidae
Género Saxonella
Familia Paromomyidae
Género Paromomys
Género Ignacius
Género Phenacolemur
Género Elwynella
Género Simpsonlemur
Género Dillerlemur
Género Pulverflumen
Género Arcius
Familia Palaechthonidae
Género Palaechthon
Género Plesiolestes
Género Talpohenach
Género Torrejonia          
Género Palenochtha
Género Premnoides
Familia Microsyopidae
Género Arctodontomys
Género Avenius 
Género Bartelsia
Género Berruvius
Género Craseops
Género Megadelphus
Género Microsyops
Género Navajovius
Género Niptomomys
Género Uintasorex
Familia Picrodontidae
Género Picrodus
Género Zanycteris
Género Draconodus
Familia Picromomyidae
Género Picromomys
Género Alveojunctus
Superfamilia Plesiadapoidea (P)
Familia Chronolestidae
Género Chronolestes
Familia Plesiadapidae
Género Plesiadapis
Género Pandemonium
Género Pronothodectes
Género Nannodectes
Género Chiromyoides
Género Platychoerops
Familia Carpolestidae
Género Chronolestes
Género Elphidotarsius
Género Carpodaptes
Género Carpolestes
Género Carpocristes
Orden Primates (incluido cladísticamente)
Género Purgatorius

Véase también
Darwinius

Referencias

Enlaces externos 

 
Mamíferos del Paleoceno
Mamíferos del Eoceno